Ogród rozkoszy – inaczej Eden 
 Ogród rozkoszy – film z 1925 roku
 Ogród rozkoszy – film z 1970 roku